Des avenue de la Victoire existent ou ont existé dans plusieurs villes :

Belgique 
 avenue de la Victoire à Neufchâteau

France 
 avenue de la Victoire à Cambrai
 avenue de la Victoire à Meaux
 avenue de la Victoire à Nice
 L’avenue de la Gare a été renommée avenue de la Victoire dès l’annonce de l’armistice de 1918 ; elle est devenue l’avenue Jean-Médecin par la suite.
 avenue de la Victoire à Saint-Denis de La Réunion

République démocratique du Congo 
 avenue de la Victoire à Kinshasa

Roumanie 
 Avenue de la Victoire à Bucarest

Voir aussi 
 
 

Victoire Avenue